Johan Boström heter flera kända personer:

Johan Boström (1662–1731), riksdagsman och borgarståndets talman
Johan Boström (1824–1915), riksdagsman från Västergötland
Johan Boström (1841–1911), riksdagsman från Sundsvall